{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |
{| cellspacing=2 cellpadding=3 align=center
|-
| colspan=3 align=left bgcolor=#C7DEFF style=font-size:100% | Кубок мира по фристайлу 2021/2022 года 
|-
| width=200 style=font-size:80% |
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Мужчины
| width=200 align=center bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Женщины
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Акробатика
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Максим Буров
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Сюй Мэнтао
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Биг-эйр
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Матей Шванцер
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Тесс Ледё
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Могул
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Микаэль Кингсбери
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Джакара Энтони
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Ски-кросс
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Райан Регез
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Сандра Неслунд
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Слоупстайл
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Фабиан Бёш
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Келли Сильдару
|-
| bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Хафпайп
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Брендан МакКай
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  Гу Айлин
|-
| rowspan=2 bgcolor=#AFAFAF style=font-size:80% | Кубок наций
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
| bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% | 
|-
| colspan=2 align=center bgcolor=#DCDCDC style=font-size:80% |  ''Канада
|-
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | <<<2020/2021
| bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 
| align=right bgcolor=#C7DEFF style=font-size:80% | 2022/2023>>>
|}
|}

 Результаты соревнований 

 Мужчины Акробатика

Биг-эйрМогул

Слоупстайл

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |
'''Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022
Кубок мира по фристайлу